CHG est un code qui peut faire référence à :
 , en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CHG est un sigle composé des trois lettres C, H et G qui peut faire référence à :
 Catalogue des herbiers de Genève, un catalogue des données d'une partie de l'herbier des Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève;
 Centre hospitalier général.

Code IATA des aéroports